Mężczyźni w konkurencji - halfpipe, walczyli o medale mistrzostw świata 20 stycznia w Stoneham w rynnie zwanej tak samo jak miasto organizujące czyli Stoneham. Tytułu sprzed dwóch lat nie obronił Australijczyk Nathan Johnstone, który zajął tylko 7 miejsce. Nowym mistrzem świata w tej konkurencji został reprezentant Szwajcarii pochodzenia rosyjskiego Iouri Podladtchikov. Natomiast wicemistrzem świata został zawodnik z Japonii Taku Hiraoka, zaś brązowy krążek zdobył Finn Markus Malin, który dwa lata temu również zdobył brąz.

Wyniki

Kwalifikacje

Półfinał

Finał

Bibliografia 
 Wyniki końcowe
 Wyniki kwalifikacji

Mistrzostwa świata w snowboardzie 2013